Scaunul Mureșului (în ) a fost din evul mediu până în anul 1876 partea vestică a Ținutului Secuiesc cu capitala Târgu Mureș. Odată cu reorganizarea admistrativă din 1876 și desființarea scaunelor secuiești și săsești, teritoriul Scaunului Mureșului a fost trecut în componența comitatului Mureș-Turda. În prezent localitățile componente ale Scaunului Mureșului fac parte din județul Mureș.

Populația 
În 1870 avea o populație de 92.398, dintre care 49.898 (54%) erau reformați, 15.683 (17%) romano-catolici, 13.326 (14,4%) greco-catolici, 6.326 (6,8%) unitarieni, 5.301 (5). erau ortodocși, 1.511 (1,6%) erau israeliți și 353 erau alți (majoritatea luterani). 78% sunt maghiari, 20% romani si 1,6% evrei.

Populația regiunii, pe baza recensământului din 2011, a totalizat 282.803 persoane. Dintre acestea, 151.626 persoane (53,62%) sunt maghiari, 101.255 persoane (35,8%) români, 17.092 persoane (6,04%) romi și 12.830 (4,54%) altele.

 Populația urbană: 162.340 persoane (57,4%)
 Populația rurală: 120.463 persoane (42,6%)
 Bărbați: 136.593 persoane (48,3%)
 Femeie: 146.210 persoane (51,7%)

Localitățile componente 

Vonyusfalva                           Vonus                                            Maros        1%

Mureș
Comitate istorice ale Ungariei
Secui